Миге́ль А́нхель Ло́пес Эла́ль (; родился 1 марта 1942 года в Тичино, Кордова), более известный как «Эль Сурдо» (Левша) — аргентинский футболист и тренер.

Карьера игрока 
Лопес дебютировал в «Эстудиантесе», в 1961 году перешёл в «Феррокарриль Оэсте», откуда получил вызов в сборную Аргентины. Позже был отдан в аренду в «Ривер Плейт», где три раза становился вице-чемпионом Аргентины с 1968 по 1970 год. В 1971 году Лопес перешёл в «Индепендьенте», где провёл лучшие годы в качестве игрока.

Сурдо стал чемпионом с «Индепендьенте» в 1972 году, выиграл свой первый Кубок Либертадорес после победы над «Университарио» и Межамериканский кубок в Гватемале, но проиграл в финале Межконтинентального кубка «Аяксу» со счётом 3:0.

В 1973 году стал обладателем Межконтинентального кубка, обыграв «Ювентус», в котором выступали такие игроки, как Дино Дзофф, Роберто Беттега, Антонелло Куккуредду, Франко Каузио, Жозе Алтафини, Сандро Сальвадоре и другие. В 1974 году Лопес выиграл как Кубок Либертадорес, так и Межамериканский кубок. Параллельно Лопес успешно выступал в сборной.

В 1975 году завоевал четвёртый Кубок Либертадорес и после этого попрощался с аргентинским футболом, выиграв в общей сложности восемь разных титулов. Лопес переехал в Колумбию, где стал выступать в «Атлетико Насьонале» и в 1976 году выиграл чемпионат Колумбии.

Тренерская карьера 
Лопес продолжил работать с «Атлетико Насьоналем» уже в качестве тренера в 1977—1978 годах. В 1979 году перешёл в «Архентинос Хуниорс», где выступал молодой Диего Марадона. Команда в том сезоне заняла второе место. В 1980 году с «Индепендьенте» Лопес завоевал свой первый титул в качестве тренера, выиграв турнир «Вилья де Мадрид».

В 1982 году Сурдо вернулся в «Атлетико Насьональ», но вскоре возглавил «Боку Хуниорс». С этой командой он поработал всего один год, но сумел выиграть Кубок Мар-дель-Платы. В 1984 году перешёл в мексиканскую «Америку», где ему удалось выиграть чемпионат и кубок в сезоне 1984/85. В 1988 году Лопес вернулся в Аргентину, где возглавил «Феррокарриль Оэсте» — клуб, в котором он когда-то играл.

Лопес вернулся в Колумбию в третий раз, возглавив «Атлетико Хуниор», команда шла первой в турнирной таблице и впервые вышла в финальный тур, который был приостановлен Колумбийской федерацией футбола.

В 1990 году Сурдо переехал в Мексику, где возглавил «Гвадалахару». В сезонах 1989/90 и 1990/91 он вывел команду в полуфинал Кубка. В сезоне 1994/95 он перешёл в «Сантос Лагуну», став третьим тренером в сезоне после Педро Гарсии и Мартина Иббарехе. В 1995 году Лопес вернулся в Аргентину, возглавив «Индепендьенте» в битве за Суперкубок Либертадорес. В финале соперником стал «Фламенго». По итогам двух матчей с общим счётом 2:1 победу одержала аргентинская команда. После этого триумфа Лопес вернулся в Мексику, возглавив «Толуку» в сезоне 1995/96.

Лопес работал с ещё несколькими клубами в Мексике — «Леоном», «Сантосом Лагуной», «Атлетико Селайя» и «Пуэблой». В 1999 году он вернулся в Колумбию, вновь возглавив «Хуниор», а в 2000 году стал работать с клубом из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» (Джидда).

В 2003 году Лопес отправился в Испанию тренировать команду «Бадахос» из Сегунды, но в 2004 году вернулся в «Хуниор». В 2006 году Сурдо стал работать с «Арсеналом» из Саранди.

В 2007 году тренер в шестой раз возглавил «Хуниор», но провёл очень плохой сезон, после чего перешёл в «Бояку Чико». В мексиканской Апертуре 2009 года вывел «Сан-Луис» в четвертьфинал.

В сезоне 2011 года аргентинец работал помощником Алекса Агинаги в эквадорской «Барселоне». Затем тренировал аргентинский «Алумни» из третьего дивизиона. В 2013—2014 годах вновь работал в «Хуниоре».

Титулы 
В качестве тренера
  Чемпион Мексики (2): 1984/85, 1985
  Чемпион Колумбии (1): Финалисасьон 2004
 Обладатель Кубка чемпионов КОНКАКАФ (1): 1992
 Обладатель Суперкубка Либертадорес (1): 1995

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки ФК «Эстудиантес»
Игроки ФК «Феррокарриль Оэсте»
Игроки ФК «Ривер Плейт»
Игроки ФК «Индепендьенте»
Игроки ФК «Атлетико Насьональ»
Футбольные тренеры Аргентины
Тренеры ФК «Атлетико Насьональ»
Тренеры ФК «Архентинос Хуниорс»
Тренеры ФК «Индепендьенте»
Тренеры ФК «Бока Хуниорс»
Тренеры ФК «Америка» Мехико
Тренеры ФК «Феррокарриль Оэсте»
Тренеры ФК «Гвадалахара»
Тренеры ФК «Толука»
Тренеры ФК «Леон»
Тренеры ФК «Аль-Ахли» Джидда
Тренеры ФК «Пуэбла»
Тренеры ФК «Арсенал» Саранди
Тренеры ФК «Барселона» Гуаякиль
Тренеры ФК «Росарио Сентраль»